Василий Данилович Баклыков (1 мая 1921 — 29 апреля 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1921 году в деревне Шуринка (ныне Тарасовский сельсовет Промышленновского района) Член КПСС.

С 1931 года помогал колхозу. Закончил учительские курсы. 

С 1938 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1938—1985 гг. — учитель в Шуринской начальной школе (1938-1940), призван в РККА. Участник Великой Отечественной войны, командир истребительно-противотанкового взвода 1644-го истребительно-противотанкового полка, служил на дальнем Востоке, с 1944 на Западном фронте, заведующий Шуринской сельской школы (1945-1948), звеньевой колхоза «Комсомольская искра» Подунского района Кемеровской области, председатель колхоза «Комсомольская искра», председатель колхоза имени Мичурина Промышленновского района Кемеровской области, агроном по поливу в этом же колхозе.  

В 1948 году школьное звено под руководством В.Л. Баклыкова засеяло 10 гектаров пшеницы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1948 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР.

Умер в Шуринке после 1985 года.

Ссылки 
 
 О. Павловский. Отцовское поле

Председатели колхозов
Родившиеся в Промышленновском районе
Умершие в Промышленновском районе